Ел Кадиљал има више значења:

 Ел Кадиљал (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кадиљал (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кадиљал (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кадиљал (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кадиљал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кадиљал (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кадиљал, Санта Фе (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику